Моли́тва может означать:

Религия 
 Молитва — обращение верующего к Богу, богам, другим сверхъестественным существам, а также канонизированный текст этого обращения.
 Начальные молитвы.
 Иисусова молитва.
 Отходная молитва.
 Разрешительная молитва.
 Молитва мытаря.
 Молитвы утренние.
 Молитвы на сон грядущим.
 Молитва ко Пресвятой Троице.
 Заамвонная молитва.
 Молитва над Дарами.
 Молитва Ефрема Сирина.
 Входные молитвы.
 Тайные молитвы.
 Фатимская молитва.
 Простая молитва.
 Молитва святого Патрика.
 Молитва верных.
 Молитва в исламе.
 Молитва в иудаизме.
 Апокрифическая молитва.
 Молитва русских.
 Молитва украинского националиста.
 Надгробная речь и молитва.

Стих 
 Молитва — стихотворение Лермонтова, написанное им в 1839 году.
 Молитва («Дай мне горькие годы недуга…») — стихотворение Анны Ахматовой, написанное ею в Духов день  1915 года.
 Молитва («Молю святое провиденье…») — стихотворение Н. М. Язы́кова.
 Азбучная молитва — стихотворная азбука.

Песня 
 Молитва — песня с сингла «Молитва (Molitva)» сербской поп-певицы Марии Шерифович, победившая в международном конкурсе песни «Евровидение 2007».
 Молитва (Молитва Франсуа Вийона, Франсуа Вийон) — песня Булата Окуджавы.
 Молитва — песня Жанны Бичевской (слова Е. Черниковой).
 Молитва — песня группы Агата Кристи.
 Молитва и пост — концертный альбом Бориса Гребенщикова.

Спектакль 
 Поминальная молитва — спектакль театра «Ленком».

Литература 
 Исповедная молитва — анонимное произведение средневековой сербской литературы.
 Молитва об Оуэне Мини — седьмой роман американского писателя Джона Ирвинга.

Фильм 
 Отходная молитва — драматический триллер.
 Молитва роллеров.
 Молитва — французский драматический фильм.
 Материнская молитва.
 Молитвы за Бобби.
 Молитва о гетмане Мазепе.

Картина 
 Застольная молитва — картина американского художника-иллюстратора Нормана Роквелла.
 Молитва за Украину (скульптурная композиция).

Другое 
 Дом молитвы — название религиозного сооружения у евангельских христиан.